Masaru Aoki es un personaje ficticio del anime y manga hajime no ippo, es el boxeador ligero del Gimnasio de Boxeo Kamogawa y ocupa el 6.º lugar en la JBC.

Acerca de Aoki 
Aunque no es realmente un boxeador excepcional, Aoki ha entrenado su cuerpo pensando en tácticas "originales" que terminan confundiendo o ridiculizando al enemigo como son "el doble golpe" y "el salto de la rana", al no tener un movimiento final muchas de sus peleas terminan convirtiéndose en ridículas parodias de boxeo, es el mejor amigo de Tatsuya Kimura y se conocen desde su época como estudiantes.
Aoki es el único del gimnasio con novia, tomiko, quien conoció en una cita grupal y actualmente vive con ella, Aoki aparte de boxear trabaja medio tiempo en el chuuka soba, restaurante donde ippo y los otros acostumbran a ir después de entrenar, y según dice takamura sus habilidades en la cocina son mucho mejor que las del ring de boxeo.

Enlaces externos 
 en Internet Mobie Data base Masaru Aoki

Personajes de Hajime no Ippo
Personajes de manga y anime
Boxeadores ficticios
Personajes masculinos en anime y manga